Арес () — персонаж, бог Олимпийского пантеона вселенной комиксов издательства Marvel Comics, образ которого основан на одноимённом греческом боге. Он впервые появился в «Thor» #129 (Июнь 1966) и был создан Стэном Ли и Джеком Кёрби.

Обычно Арес выступает в качестве противника Тора и Геркулеса. В 2006 году он обзавёлся собственной одноимённой серией.

История публикаций 
Арес впервые появился в 129 выпуске комикса о Торе (июнь 1966 года), авторами которого являются Стэн Ли и Джек Кирби. После своего дебюта Арес часто выступал злодеем в комиксах о Торе и Мстителях.

В 2005 году вышла короткая серия Майкла Эйвона Ойминга и Трэвела Формана Ares, в которой Арес был представлен антигероем.

После событий «Гражданской войны» в 2007 году он стал одним из Могучих Мстителей во главе с Тони Старком, окончательно превратившись из злодея в супергероя. Наряду с Часовым он был одним из двух членов команды, которые перешли на сторону Нормана Озборна во время эпохи «Тёмного правления». Тогда же команды была реформирована в Тёмных Мстителей. Впоследствии у Ареса появилась собственная ограниченная серия «Тёмные мстители: Арес», состоящая из трёх выпусков и написанная Кироном Гилленом. Он появляется в качестве члена Тёмных Мстителей с «Тёмные Мстители» #1 (Март 2009) вплоть до момента своей смерти в серии «Осада». После расформировки Тёмных Мстителей в конце «Осады» Арес появляется в другой ограниченной серии «Savage Axe of Ares» (Апрель 2010).

Во время сюжетной дуги «Chaos War» Арес появляется в серии «Chaos War: Ares».

Биография

Силы и способности 
 Сверхчеловеческая сила: Арес обладает сверхчеловеческой силой и поднимает больше 75тонн. Среди Олимпийцев ему равны только Плутон и Нептун, а превосходят Геркулес и Зевс.
 Сверхчеловеческая скорость: Сильные ноги Ареса позволяют ему бегать быстрее любого атлета.
 Сверхчеловеческая выносливость: Организм Ареса почти не выделяет токсинов усталости, в результате чего он обладает почти неограниченной выносливостью.
 Неуязвимость: Кожа, мускулы и кости Ареса примерно в 3 раза плотнее, чем у человека.
 Сверхчеловеческая стойкость: Сверхплотная кожная ткань Ареса позволяет ему пережить то, что убило бы обычного человека. Он может выдержать удары, взрывы огромной мощности, падение с высоты, высокие температуры. Но такие магические орудия как, например Мьёлльнир могут ранить его.
 Сверхчеловеческая ловкость: Физическая координация, ловкость и рефлексы Ареса превосходят способности атлета, который находится на пиковом для человека физическом состоянии.
 Ограниченные магические способности: Арес обладает магическими способностями, которые сильно ограниченны. Например, ощущение поблизости других магических сущностей, телепортация на Олимп и обратно на землю.
 Бессмертие: Как все Олимпийцы Арес бессмертен, в отличие от Асов и Ками (Kami), которые являются лишь долгожителями. Он не подвержен старению и неуязвим ко всем известным болезням и инфекциям.
 Регенеративный исцеляющий фактор: Несмотря на плотную кожу, Арес все же может быть ранен. Однако его тело способно заживить рану и восстановить ткани намного быстрее людей. Тем не менее, Арес не способен восстановить недостающие конечности или органы без магии.

Способности 
 Мастер рукопашного боя: Арес мастер многих современных и всех древнегреческих единоборств.
 Мастер обращения с оружием: Так же Арес мастерски орудует холодным и огнестрельным оружием.
 Мастер тактики: Огромный опыт в сражениях сделал Ареса отличным военным тактиком. Арес один из самых талантливых и безжалостных воинов, которые когда-либо шагали по земле.
 Эксперт допросов: Арес отлично знает многие методы допроса, включая пытки.

Другие версии

Вне комиксов 
 Арес появляется в одном из эпизодов мультсериала «Супергерои Marvel».
 В игре «Marvel: Avengers Alliance» для Facebook Арес является открываемым персонажем.
 Голову Ареса можно увидеть в фильме «Тор: Рагнарёк» на башне Грандмастера на Сакааре, что говорит о том, что Арес был одним из чемпионов арены.

Примечания

Ссылки 
 Биография Ареса на Marvel.com
 Биография Ареса на сайте о Мстителях

Супергерои Marvel Comics
Суперзлодеи Marvel Comics
Божества Marvel Comics
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи, созданные Стэном Ли
Персонажи комиксов, появившиеся в 1966 году